Geliebter Feind steht für:

 Enemy Mine – Geliebter Feind, Film von Wolfgang Petersen (1985)
 Inga Lindström: Geliebter Feind, Fernsehfilm von Oliver Dieckmann (2022)